Osoby o tym nazwisku:
 Benny Paret − kubański bokser
 Luis Paret y Alcázar − hiszpański malarz